Cabrillanes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabrillanes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Cabrillanes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar